M/S Kungsholm kan avse:

 M/S Kungsholm (1928) – ett svenskt passagerarfartyg byggt 1928 i tjänst 1928–1942 för Svenska Amerika Linien
 M/S Kungsholm (1953) – ett svenskt passagerarfartyg byggt 1953 i tjänst 1953–1965 för Svenska Amerika Linien
 M/S Kungsholm (1966) – ett svenskt passagerarfartyg byggt 1965 i tjänst 1966–1975 för Svenska Amerika Linien 
 M/S Kungsholm (1990) – ett passagerarfartyg tillhörande Mariefreds Rederi AB byggt 1990

Se även
S/S Kungsholm